Ricardo Franco puede referirse a:

 Ricardo Franco, cineasta español
 Frente Ricardo Franco, desaparecido grupo guerrillero escindido de las FARC
 Ricardo Franco (actor), actor mexicano